JNH – codice aeroportuale IATA del North Park Inn Heliport, Dallas, Stati Uniti